Chatain peut désigner :

Patronyme 
 Florent Chatain, journaliste travaillant sur la radio Europe 1.
 Lucien Chatain (1846-1886), peintre verrier français.

Toponyme 
 Chatain, commune française de la Vienne.

Châtain (avec un accent circonflexe) est une couleur située entre le blond et le brun.

Homonymie de patronyme